«Утраченные грёзы» () — итальянский драматический фильм 1953 года режиссера Джузеппе Де Сантиса.

Сюжет 
Анна молодая, бедная и очень красивая девушка, пользуется вниманием у мужчин.

Андреа — моряк. Случайно встретившись, Анна и Андреа обучаются и много времени проводят вместе: целомудренная воскресная прогулка, обмен письмами, план пожениться как можно скорее.

Андреа отправляется в морское путешествие. Тем временем Анна ищет работу, чтобы иметь возможность скопить на приданое, но её красота является препятствием в трудоустройстве. В конце концов она находит работу модели, рекламирующей продукцию  фотостудии. Там она встречает доктора Иллюминато, импресарио, который, несмотря на воспитанность, наличие жены и детей, пользуется ею. Но только Анна расплачивается за последствия: она теперь женщина, «скомпрометированная» этими отношениями.

Критика
Критики нашли фильм стереотипным и неполноценным (и даже объявили его соцреализмом), второстепенной работой, лишенной видения реальности в сравнении с другими работами режиссера.

В ролях 
 Сильвана Пампанини : Анна Дзаккео
 Амедео Наццари : Доктор Иллюминато
 Массимо Джиротти : Андреа Грацци
 Умберто Спадаро : Дон Антонио Перкукоко
 Моника Клэй : синьорина Иллюминато
 Анна Галассо : синьорина Дзаккео
 Джованни Берарди : г-н Дзаккео
 Энрико Глори : владелец кинотеатра
 Энцо Маджио : фотограф

Литература 
 Тарковский А. Запечатленное время // Вопросы киноискусства. 1967. № 4.

Ссылки 

Фильмы Италии 1953 года
Фильмы Джузеппе Де Сантиса
Фильмы 1953 года
Фильмы на итальянском языке